Ранквайль () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх.  . Официальный код  —  80414.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс Колер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 33 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 АПС занимает 6 мест.
 Зелёные занимают 5 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга